Before This World — семнадцатый студийный альбом американского музыканта Джеймса Тейлора, изданный 15 июня 2015 года на лейбле Concord Records. Это первый студийный диск музыканта с оригинальным материалом после October Road (2002).
7 декабря 2015 года был номинирован на премию Грэмми-2016 в категории Лучший вокальный поп-альбом.

История 
Запись проводилась в штате Массачуссетс, где ему на ударных помогал Steve Gadd, а на бас-гитаре играл Jimmy Johnson. В апреле 2015 Тейлор анонсировал короткий концертный тур по США (с 2 июля по 6 августа для продвижения нового альбома).

В США Before This World дебютировал 21 июня 2015 года на позиции № 1 с тиражом 97,000 единиц, став первым для Тейлора чарттоппером американского хит-парада Billboard 200. В итоге он опередил группу Black Sabbath как второй самый долго ждавший за всю карьеру музыканта своего первого места — 45 лет после своего диска Sweet Baby James (1970), уступая в этом только рекордсмену с 54-летним ожиданием у Tony Bennett. Также он имел 11 альбомов в Top-10 прежде чем достиг № 1 (больше только у Neil Diamond). На следующую неделю альбом спустился в чарте на позицию № 5 с тиражом 50,000 копий.

Список композиций 
Автор всех треков (кроме оговоренных) сам Тейлор.

Чарты

Награды и номинации

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы 2015 года
Альбомы, записанные на домашней студии